De Zwitserse voetbalbeker 1997/98 (Duits: Schweizer Cup 1997/98) was de 73ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 3 augustus 1997 en eindigde met de finale op 1 juni 1998. FC Lausanne-Sport won de beker voor de achtste keer in de clubgeschiedenis door in de finale na strafschoppen te winnen van FC St. Gallen.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1997/98
Zwitsers voetbalelftal in 1997
Zwitsers voetbalelftal in 1998

1998
Bekervoetbal 1997/98